Dmitri Grigore Torner ()  un funcționar sportiv, președinte al Federației de Biatlon a Republicii Moldova.

Cariera profesională actuală 
Licențiat în economie, a început să desfășoare activitatea de întreprinzător în domeniul chimiei și tehnologiilor la sfârșitul anilor 90.  

În 2019, a ocupat funcția de șef al Departamentului Analitică al Companiei Him-Trade (Ucraina), specializată în furnizarea de gaze și energie electrică. În prezent, consultă un șir de companii europene care activează în domeniul energiei, chimiei și tehnologiei.

În ianuarie 2021, Dmitri Torner a fost ales președinte al Federației de Biatlon a Republicii Moldova.

După ce a fost ales în această funcție, an inițiat un proiect de reconstrucție a unei piste de biatlon în capitala Moldovei, Chișinău. Pentru realizarea proiectului se preconizează să se atragă investitori austrieci. Valoarea investiției, conform estimărilor preliminare, este de 3 milioane de dolari SUA. În comentariile pentru presă, sportivii care reprezintă Moldova notează că, după ce Dmitri Torner a devenit șef al Federației de Biatlon din Moldova, au fost soluționate numeroase probleme organizatorice și financiare.

La un an după ce Dmitri Torner a devenit președinte al Federației de Biatlon din Moldova, sportivii moldoveni și-au îmbunătățit semnificativ rezultatele. La Campionatele Europene din Germania, biatlonista Alina Stremous a câștigat o medalie de argint la proba individuală de 15 km și o medalie de aur la cursa de urmărire. Datorită acestui fapt, Republica Moldova a ocupat locul trei în clasamentul pentru medalii al Campionatului European.

Performanțele înregistrate de biatloniștii moldoveni în cadrul Cupei Mondiale IBU și a Campionatului European în sezonul 2021/2022 le-au permis să se califice la cea de-a XXIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă 2022 de la Beijing.

Familie 
Căsătorit. Soția – Olga Torner, fondatoarea portalului Insider.ua, prezentatoare TV pe canalul ІNTER TV (Ucraina), câștigătoarea concursului internațional de frumusețe pentru femei căsătorite din partea Austriei Mrs. Universe-2016. Cuplul are trei copii: gemenii David și Eve, precum și fiul Alex.

Note 

Nașteri în 1980
Moldoveni în viață
Oameni din Chișinău
Nașteri pe 28 august
Directori și administratori ai sportului din Republica Moldova